Le tramway de Caen peut désigner deux réseaux de transport en commun successifs de la ville de Caen, qui ont été en service à des époques différentes, ainsi qu'un projet destiné à remplacer le deuxième réseau :
 l'ancien tramway de Caen, qui a fonctionné de 1901 à 1937 ; 
 le transport léger guidé de Caen, utilisant la technologie Bombardier TVR, qui a fonctionné de 2002 à 2017 ;
 le nouveau tramway de Caen, en remplacement du TVR, dont la mise en service est prévue le .

Homonymie